Terjochin () ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Dmitrijewitsch Terjochin (* 1951), russischer Eishockeyspieler 
 Makar Fomitsch Terjochin (1896–1967), sowjetisch-russischer Generalleutnant